

Sigle 
 Telefonia Mobile Sammarinese – operatore di telefonia mobile a San Marino
 Thai Maple Story
 TMS Entertainment (ex Tokyo Movie Shinsha) – studio di animazione
 Trackmania Sunrise – seguito di TrackMania, un videogioco
 Transcranial magnetic stimulation TMS – stimolazione magnetica transcranica, tecnica di studio neuropsicologico
 Trimetilsilile – labile gruppo protettivo per alcoli
 Transportation Management System

Codici 
 TMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Tome Island (São Tomé e Príncipe)
 tms – codice ISO 639-3 della lingua tima